Isolate — второй студийный альбом норвежской прогрессив-метал группы Circus Maximus, выпущенный на лейблах Irond Records, Frontiers Records в 2007 году.

Альбом был выпущен 4 сентября 2007 года на лейблах Irond Records, Frontiers Records. Запись альбома проходила в студиях в студиях CM Studios, Moving Studios и Noisegate Studios. Обложка альбома с отрывками из композиции «Wither» была официально опубликована 29 мая 2007 года на официальном сайте группы. Является первым альбом с участием клавишника Лассе Финбротена, который заменил Эспен Сторо, ушедшего из коллектива в 2005 году. В августе 2007 года занял 70 место в норвежском национальном чарте.

Список композиций

Участники записи 
 Михаель Эриксен () — вокал
 Матс Хауген () — соло-гитара
 Лассе Финбротен () — клавишные
 Глен Като Моллен () — бас-гитара
 Трулс Хауген () — ударные

Примечания 

Альбомы Frontiers Records